Centreville kan syfta på:

Centreville, Alabama
Centreville, Illinois
Centreville, Maryland
Centreville, Michigan
Centreville, Mississippi